Spielzeit steht für:
 Spielzeit (Sport), regelgemäße Wettkampfdauer
 Spielzeit (Theater), Saison von Kulturbetrieben
 Spielzeit (Film), deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Spieldauer